Árbol de decisión puede hacer referencia a:

 Árbol de decisión (finanzas); 
 Árbol de decisión, modelo de predicción basado en inteligencia artificial; o
 Árbol de decisión alternativo.